Едуар Гліссан ( 21 вересня 1928, Санта-Марія, Мартиніка —  3 лютого 2011) — французький письменник, поет та літературний критик. Вважається одним з найвпливовіших карибських інтелектуалів. У своїх роботах піднімав питання постколоніальної ідентичності та теорії культури.

Біографія 
Навчався в ліцеї Шольхер, випускниками якого також були Еме Сезер та Франц Фанон. Там познайомився з Леоном Дама разом з яким вони пізніше приєдналися до Леопольда Сенгора, майбутнього президента Сенегалу, і сформулювали концепцію негритюду.

В 1946 році одержав стипендію французького уряду та переїхав до Парижа, де вивчав філософію, етнологію та літературу. Захистив докторську дисертацію в Сорбонні. На початку 1950х років опублікував свої перші поезії. В 1958 році одержав приз Ренодо за свій перший роман La Lézarde. Був заангажованим учасником антиколоніального руху. В 1965 році повернувся на Мартиніку та заснував Інститут мартиніканських студій. Від 1980 до 1988 працював головним редактором «Кур'єра ЮНЕСКО». В 1995 до 2007 був професором з французької літератури в Університеті міста Нью-Йорк.

Бібліографія

Есеї 
 Soleil de la conscience. (1956) (Poétique I) Nouvelle édition, Paris: Gallimard,
 Le Discours antillais. (1981) Paris: Gallimard, 1997 (texte remanié de sa thèse de doctorat).
 Poétique de la relation. (Poétique III) Paris: Gallimard, 1990.
 Discours de Glendon Suivi d'une bibliographie des écrits d'Edouard Glissant établie par Alain Baudot. Toronto: Ed. du GREF, 1990.
 Introduction à une poétique du divers. (1995) Paris: Gallimard, 1996.
 Faulkner, Mississippi'. Paris: Stock, 1996; Paris: Gallimard (folio), 1998.
 Traité du Tout-Monde. (Poétique IV) Paris: Gallimard, 1997.
 La Cohée du Lamentin. (Poétique V) Paris: Gallimard, 2005.
 Une nouvelle région du monde. (Esthétique I) Paris: Gallimard, 2006.
 Mémoires des esclavages (avec un avant-propos de Dominique de Villepin). Paris: Gallimard, 2007.
 Quand les murs tombent. L'identité nationale hors-la-loi ? (avec Patrick Chamoiseau). Paris: Galaade, 2007.
 La Terre magnétique: les errances de Rapa Nui, l'île de Pâques (avec Sylvie Séma). Paris: Seuil, 2007.
 Miquel Barceló, Collection Lambert, 2007 ISBN 978-2-913893-12-2.
 L'intraitable beauté du monde. Adresse à Barack Obama (avec Patrick Chamoiseau). Paris: Galaade, 2009.
 Philosophie de la relation Paris: Gallimard, 2009.

 Поезія 
 La Terre inquiète. Lithographies de Wilfredo Lam. Paris: Éditions du Dragon, 1955.
 Le Sel Noir. Paris: Seuil, 1960.
 Les Indes, un champ d'îles, La Terre inquiète. Paris: Seuil, 1965.
 L'Intention poétique. (1969) (Poétique II) Nouvelle édition, Paris: Gallimard, 1997.
 Boises; histoire naturelle d'une aridité. Fort-de-France: Acoma, 1979.
 Le Sel noir; Le Sang rivé; Boises. Paris: Gallimard, 1983.
 Pays rêvé, pays réel. Paris: Seuil, 1985.
 Fastes. Toronto: Ed. du GREF, 1991.
 Poèmes complets. (Le Sang rivé; Un Champ d'îles; La Terre inquiète; Les Indes; Le Sel noir; Boises; Pays rêvé, pays réel; Fastes; Les Grands chaos). Paris: Gallimard, 1994.
 Le Monde incréé: Conte de ce que fut la Tragédie d'Askia; Parabole d'un Moulin de Martinique; La Folie Célat., Paris: Gallimard, 2000.
 La Terre le feu l'eau et les vents: une anthologie de la poésie du Tout-monde., Paris: Galaade, 2010.

 Романи 
 La Lézarde (1958) Nouvelle édition, Paris: Gallimard, 1997; Port-au-Prince: Presses Nationales d'Haïti, 2007.
 Le Quatrième Siècle. (1964) Paris: Gallimard, 1997.
 Malemort. (1975). Nouvelle édition, Paris: Gallimard, 1997.
 La Case du commandeur. (1981) Nouvelle édition, Paris: Gallimard, 1997.
 Mahagony. (1987) Nouvelle édition, Paris: Gallimard, 1997.
 Tout-Monde. Paris: Gallimard, 1995.
 Sartorius: le roman des Batoutos. Paris: Gallimard, 1999.
 Ormerod. Paris: Gallimard, 2003.

 Драматургія 
 Monsieur Toussaint''. (1961) Nouvelle édition: Paris: Gallimard, 1998.

Примітки

Посилання 
 Біографія 
 «Незгладимий підпис Едуарда Гліссана в Кур'єрі ЮНЕСКО.» Кур'єр ЮНЕСКО  

Французькі філософи
Французькі письменники
Дослідники колоніалізму
Персоналії за алфавітом
Постколоніалізм
Уродженці Мартиніки
Лауреати премії Ренодо
Випускники Паризького університету